Thêta (en français) ou theta (en latin et dans de nombreuses langues vivantes) est la  lettre de l'alphabet grec (majuscule Θ, minuscule θ). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Theta est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 Theta est un genre de mollusques gastéropodes, de la famille des Turridae.

Informatique 
 Θ(...) (prononcé « grand théta de... »), indique que le degré de complexité algorithmique d'une fonction est borné inférieurement et supérieurement.

Mathématiques 
 En géométrie, θ est une notation courante d'un angle, notamment de l'une des trois coordonnées cylindriques (r, θ, z) ou sphériques (ρ, θ, φ).
  En analyse, les fonctions thêta sont des fonctions spéciales de la variable complexe, que l'on retrouve dans de nombreux domaines (géométrie algébrique, analyse complexe, théorie des nombres), ainsi qu'en physique théorique dans la théorie quantique des champs.

Physique 
 θ est la notation courante d'une température en degrés Celsius, T étant utilisé pour les températures absolues (en kelvins).
 En mécanique quantique, l'angle thêta caractérise un secteur de supersélection de l'espace de Hilbert.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Thêta est la  de l'alphabet grec (majuscule Θ, minuscule θ).
 Le thêta latin est une lettre additionnelle de l'alphabet latin.
 Dans l'alphabet phonétique international,  désigne la consonne fricative dentale sourde.
 En écriture manuscrite, θ est l'abréviation courante de la syllabe « tion » : « déclaration » est ainsi abrégé en «  ».

Culture et société

Célébrations 
 Θ est le symbole du Jour de la Terre.

Économie 
 Θ désigne le coût du passage du temps sur la valeur d'une option.
 Theta,  un éditeur de jeux de société basé en Allemagne.